Besteiros peut désigner :

Toponymes

Besteiros, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga ;
Besteiros, une des paroisses civiles de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto ;
Besteiros, ancienne municipalité, désormais intégrée à la municipalité de Tondela, située dans le district de Viseu ; le nom de cette ancienne municipalité, supprimée en 1836, subsiste notamment dans ceux de quatre paroisses civiles :
Barreiro de Besteiros ;
Campo de Besteiros ;
Santiago de Besteiros ;
Vilar de Besteiros.

Homonymie de toponyme